Дезе  () и Дезэ () — французские фамилии.

Дезе 
 Дезе, Луи Шарль Антуан (1768—1800) — французский генерал, герой сражения при Маренго.

Дезэ 
 Дезэ, Жан-Батист Анри (Дезэ де Кольвиль; 1729—1765) — французский художник.